Nejlepší číslo je český němý film režiséra Jana Kříženeckého. Jeho datace je nejistá, zřejmě vznikl kolem roku 1907.

Zařazení tohoto kratičkého filmu mezi hrané filmy je sporné. Byl natočen na Smíchovském nádraží a šlo o záběry cestujících, kteří nastupují do rozjíždějícího se vlaku. Název filmu je zřejmě pracovní, neboť byl použit jako filmová vložka pro představení stejnojmenné hry ve smíchovské Aréně.

Český filmový historik Luboš Bartošek uvádí Kříženeckého jako autora nápadně podobného snímku z října 1902 pro frašku To nejlepší číslo (!) ve stejném divadle. Tento snímek se údajně promítal na plátno spuštěné místo opony po prvním jednání hry. Obsah uvádí však zcela jiný: První akt končil jakousi melou na jevišti a herci se „vyhrnuli z divadla ven“ – na plátně diváci viděli, co pokračovalo před divadlem. Protože se jiné prameny nezachovaly, je docela možné, že šlo skutečně o dva různé filmy, uvedené při různých nastudováních.

Literatura 
 Český hraný film I. (1898 - 1930) - NFA Praha, 1995, 
 Luboš Batošek, Náš film 1896 - 1945, Praha 1985

České němé filmy
České krátké filmy
Filmy Jana Kříženeckého
Filmy s tématem železnice
Filmy z roku 1907